Сиявуш Аслан (; настоящая фамилия Асланов; 5 сентября 1935, Баку — 27 июня 2013, там же) — азербайджанский актёр театра и кино, Народный артист Азербайджанской ССР (1982).

Биография 
Сиявуш Мамедага оглы Асланов родился 5 сентября 1935 года в Баку. Актёрскую деятельность начал в драматическом кружке как любитель. В 1954 году некоторое время играл на сцене Музыкальной комедии, в 1958 году — Губинского государственного драматического театра. Долгое время был актёром Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии. В период с 1994 по 1996 год был художественным руководителем того театра. С 1984 года был актёром Азербайджанского академического драматического театра.
 
Помимо театральной деятельности, Сиявуш Аслан снимался в телеспектаклях и кинофильмах. В 1974 году Сиявуш Аслан был удостоен звания Заслуженного артиста Азербайджанской ССР, а в 1982 году — Народного артиста. Сиявуш Аслан получал также персональную президентскую стипендию. 25 июня 2013 года Сиявуш Аслан был награждён орденом «Честь». Через два дня, 27 июня, актёр скончался. Траурная церемония прощания с народным артистом прошла на сцене Академического драматического театра. Сиявуш Аслан был похоронен на второй Аллее почётного захоронения в Баку.

Творчество

Роли в театре 
 «Гамлет»
 «Ах, Париж, Париж!»
 «Дочь правителя»
 «Мой любимый сумасшедший»
 «Богатая женщина»

Фильмография 
 1963 — Где Ахмед? — Рамиз
 1963 — Ромео, мой сосед — Самед
 1964 — Улдуз
 1976 — Четыре времени года
 1981 — Дорожное происшествие — Курбан
 1982 — Здесь тебя не встретит рай
 1982 — Так нужно
 1982 — Дома на перекрёстке
 1983 — Хочу жениться — Гаджи Камяб
 1983 — Учитель музыки — директор школы Валех Мамедович
 1985 — Джин в микрорайоне
 1985 — Украли жениха — Мустафа
 1986 — Листопад в пору лета — Шамси
 1986 — Окно печали
 1986 — Особые обстоятельства
 1987 — Человек в зелёных очках
 1990 — Не влезай,убьёт
 1991 —  Вне
 1993 — Красный поезд — Nixes
 1993 — Мой белый город
 1993 — Привет с того света
 2001 — Сон — Фараджов
 2002 — Хаджи Гара — Хаджи Гара
 2005 — Будь мужчиной!

Награды и звания 
 Орден «Честь» (25 июня 2013 года) — за заслуги в развитии азербайджанского театра.
 Орден «Слава» (9 декабря 1995 года) — за заслуги в развитии национального театрального искусства Азербайджана.
 Народный артист Азербайджанской ССР (1 декабря 1982 года).
 Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1 июня 1974 года).
 Почётный диплом Президента Азербайджанской Республики (3 сентября 2010 года) — за заслуги в развитии азербайджанского искусства

Примечания

Ссылки 
 К 70-летию Сиявуша Аслана поведуют о равнодушии
 Сиявуш Аслан: славная жизнь с трагическим оттенком 

Народные артисты Азербайджанской ССР
Заслуженные артисты Азербайджанской ССР
Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку